Gomsiqja, albániai település Shkodra megye Puka községében
Gomsiqja, albániai település Shkodra megye Shkodra községében